Charles Fourier, Frans socialistisch denker.
 Joseph Fourier, Frans wis- en natuurkundige.
fourieranalyse, fouriertransformatie, Fourierreeks, getal van Fourier, Wet van Fourier.
 Ida Fourier, stichter van Sancta Maria in Sint-Truiden.
 Petrus Fourier (1565-1640), Frans geestelijke en rooms-katholiek heilige.

Overig
 Foerier of Fourrier, een functie in het leger, verantwoordelijk voor bevoorrading.